Barclays ATP World Tour Finals 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Finals zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 4–11 listopada 2013 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród 6 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Anglii